Новоматвеевка — название населённых пунктов в России:
 Новоматвеевка — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Новоматвеевка — хутор в Губкинском районе Белгородской области.
 Новоматвеевка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.